Į, į (I с огонэком) — буква расширенной латиницы.

Использование 
Используется в литовском, крикском, тлингитском, западно-апачском языках и в мескалеро-чирикауанском апаче, а также в языках чипевиан, гвичин, хан, иньяпари, каска, мескалеро, навахо, тагиш, тутчоне и в эльвдальском диалекте.

Литовский язык 
Į — 14-я буква литовского алфавита. В литовском языке эта буква называется и носовая (). Предназначена обозначать назализированный звук там, где раньше исторически находился дифтонг in: например, .

См. также 
 Список латинских букв
 Диакритические знаки

Ссылки 

Литовский алфавит